Провинция Лимари  () — провинция в Чили в составе области Кокимбо. 

Включает в себя 5 коммун.

Территория — 13 553,2 км². Численность населения — 170 579 жителей (2017). Плотность населения — 12,59 чел./км².

Административный центр — Овалье.

География 
Провинция расположена в центральной части области Кокимбо.
 
Провинция граничит:
 на севере — провинция Эльки
 на востоке — Сан-Хуан (Аргентина)
 на юге — провинция Чоапа
 на западе — Тихий океан

Экономика 

Одним из наиболее развитых секторов экономики Лимари является сельское хозяйство и, в частности, виноделие.

По сведениям чилийских виноделов, лоза в этой местности появилась очень давно, в середине 16 века (1549 год), но особого распространения не получила и славы не снискала. Регион оставался на протяжении веков производителем крепкого дистиллята из мускатных сортов — писко. С внедрением на виноградниках современных систем капельного полива Лимари, со своими белыми сортами и Ширазом, стала уверенно возвращаться в список перспективных для «высокого» виноделия.

Административное деление 
Провинция включает в себя 5 коммун:
 Овалье . Админ.центр — Овалье.
 Рио-Уртадо . Админ.центр — Рио-Уртадо.
 Монте-Патрия . Админ.центр — Монте-Патрия.
 Комбарбала . Админ.центр — Комбарбала.
 Пунитаки . Админ.центр — Пунитаки.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г.  Национальным институтом статистики (INE),  население провинции составляет:

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
 Винодельческие регионы Чили

Примечания 

Провинции Чили
Винодельческие регионы Чили
Кокимбо (область)